Рэмплинг () — фамилия. Известные носители:
 Рэмплинг, Годфри (1909—2009) — британский спортсмен.
 Рэмплинг, Шарлотта (род. 1946) — британская актриса.